«В зимней спячке» () — фильм 1997 года немецкого кинорежиссёра Тома Тыквера. Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Локарно.

Сюжет 

Действие фильма происходит в небольшом альпийском городке во время Рождественских праздников. Переводчица книг Реббека живёт в доме своей подруги Лауры, которая работает медсестрой и выступает в любительских спектаклях. К Реббеке приезжает её бойфренд Марко, работающий инструктором на горнолыжном курорте. Марко оставляет незапертой дверь своего автомобиля и ключ в замке зажигания. Проходящий мимо, киномеханик Рене, садится в машину и выезжает на шоссе. На это же шоссе выезжает фермер Тео, везущий к ветеринару свою лошадь. Судьбы героев начинают драматически переплетаться.

В ролях 

В фильме звучат композиция «Untitled #1» американской группы «Spain» и «Fratres» эстонского композитора Арво Пярта.

Фильмы-драмы Германии
Фильмы-триллеры Германии
Фильмы Германии 1997 года